Naselja u BiH:
 Majevac (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Majevac (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo